Markttransparenzstelle ist der Name verschiedener Organisationseinheiten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie:
 Markttransparenzstelle für den Großhandel im Bereich Strom und Gas bei der Bundesnetzagentur,
 Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt.